Hiram Tuttle je lahko:
 Hiram Tuttle (jahač)
 Hiram Americus Tuttle - ameriški politik